Stradal ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Stradal, österreichischer Ingenieur und Beamter 
 August Stradal (1860–1930), deutsch-böhmischer Klaviervirtuose, Arrangeur und Musiklehrer
 August Joseph Stradal (1815–1872), österreichischer Reichstagsabgeordneter
 Franz Carl Stradal (1847–1901), Rechtsanwalt und Präsident der Aussig-Teplitzer Eisenbahn
 Franz Joseph Stradal (1812–1879), deutsch-böhmischer Kommunal- und Landespolitiker 
 Emmy Stradal (1877–1925), österreichische Politikerin
 Hildegard Stradal (1864–1948), österreichische Sängerin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Johann Heinrich Stradal (1821–1910), deutsch-böhmischer Kommunalpolitiker
 Karl Stradal (1863–1931), tschechoslowakischer Jurist und Manager
 Michael Stradal (* 1942), österreichischer Autor
 Otto Stradal (1911–1982), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Rudolph Stradal (1827–1872), österreichischer Ingenieur